El término fórnix puede designar a:

Anatomía  
 Fórnix del cerebro.
 Fórnix vaginal o fórnix del útero.
 Fórnix del saco lagrimal.
 Fórnix faríngeo.
 Fórnix gástrico.
 Fórnix renal.

Otros usos 
Fornix, banda peruana de trash metal.